Goldener Ring steht für:
 Goldener Ring, einen weitläufigen Rundreiseweg nordöstlich von Moskau, Russland
 Goldener Ring (Deichanlage), die erste planmäßige und vollständige Deichanlage an der friesischen Nordseeküste im 13. Jahrhundert
 Goldener Ring, ein ehemaliger Gasthof in Dresden, siehe Altmarkt (Dresden) #Goldener Ring/Hotel de l’Europe
 Goldener Ring, eine Reiseroute in Südwest- und Süd-Island, siehe Gullni hringurinn